Název Blansko má více různých objektů:
sídla
 Blansko, město v okrese Blansko
 Blansko (Kaplice), část města Kaplice v okrese Český Krumlov
 Blansko (Hrochův Týnec), část obce Hrochův Týnec v okrese Chrudim
 Blansko (Jablonec nad Jizerou), část obce Jablonec nad Jizerou v okrese Semily
 Blansko (Povrly), osada v obci Povrly v okrese Ústí nad Labem

vrchy, zříceniny, hrady a zámky
 Blansko (hrad), zřícenina hradu v okrese Ústí nad Labem na stejnojmenném vrchu
 Blansko (zámek)

Podobný název 
 Blansek, zřícenina hradu v Moravském krasu

Externí odkazy